Anficrate – retore e sofista dell'antica Grecia
 Anficrate – nome ipotetico di uno scultore dell'antica Grecia